Jack Cummings (1900–1989), réalisateur et producteur de cinéma américain
 Jack Cummings (1901–1972), joueur de tennis australien
  (1904-1962), joueur de baseball américain
 Jack Cummings (1994), cycliste australien